Spojení Czech Point má více významů:

 Czech Point (film) – erotický film
 Czech POINT – projekt české vlády
 Czech Point (restaurace) – česká restaurace v Los Angeles
 Czech Point International – česká exportní firma
 CzechPoint – hudební akce

Viz též
 check point